Boris Viktorovič Aleksandrov (), kazahstanski hokejist, * 13. november 1955, Ust-Kamenogorsk, Kazahstan, † 31. julij 2002, Čeljabinsk, Rusija.

Aleksandrov je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za klube Torpedo Ust-Kamenogorsk, CSKA Moskva, SKA Kalinin in Spartak Moskva, skupno je na 400-ih prvenstvenih tekmah dosegel 177 golov in osvojil tri državne naslove v letih 1975, 1977 in 1978. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu, na katerem je prav tako osvojil zlato medalji. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na 19-ih tekmah, na katerih je dosegel štiri gole, za kazahstansko reprezentanco pa je nastopil na enem Svetovnem prvenstvu C. Umrl je leta 2002 v starosti šestinštiridesetih let.

Leta 2019 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 8
| 7
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 8
| 7
| 15
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 33
| 20
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 35
| 22
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 76
|
| 3
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 31
| 24
| 17
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 20
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 6
| 3
| 7
| 10
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA Kalinin
| Sovjetska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 22
| 23
| 45
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 80/81
|
|
| 15
| 7
| 22
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
|
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 84/85
|
| 34
| 37
| 19
| 56
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 85/86
|
| 54
| 52
| 30
| 82
|
| 98
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska 2. liga
| 86/87
|
| 64
| 62
| 50
| 112
|
| 128
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Milano
| Italijanska liga
| 89/90
|
| 29
| 31
| 27
| 58
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 94/95
|
| 30
| 14
| 19
| 33
|
| 18
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Kazahstan
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Ruska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Ust-Kamenogorsk
| Evropska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 401
| bgcolor="#7FFF00" | 337
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | 557
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
Seznam kazahstanskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Kazahstanski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Kazahstanski hokejski reprezentanti
Hokejisti Torpedo Ust-Kamenogorsk
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti SKA Kalinin
Hokejisti Spartak Moskva
Hokejisti HC Milano
Umrli v prometnih nesrečah
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih